Авдотьевка — название населённых пунктов на Украине:

 Авдотьевка — село в Жовтневом сельском совете Софиевского района Днепропетровской области
 Авдотьевка — село в Новоюльевском сельском совете Софиевского района Днепропетровской области.
 Авдотьевка — село в Широковском районе Днепропетровской области.